Hörter ist der Familienname folgender Personen:

Michael Hörter (* 1958), deutscher Politiker (CDU)
Willi Hörter (1930–1996), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Hoerter